Джелал Байрами (; род. , Куманово, Македония, СФРЮ) — македонский государственный деятель, министр труда и социальной политики Республики Македония.

В 2002 году окончил юридический факультет Государственного университета в Тетово.

С 2002 по 2005 год был стажёром в суде первой инстанции в Куманово. Затем с 2005 по 2006 год — профессор в Высшей школе экономики «Перо Наков» в Куманово. В 2006—2007 годах — менеджер «Македония Пат» в Скопье. С января по июль 2008 года работал адвокатом.

26 июля 2008 года назначен министром труда и социальной политики Республики Македонии.

Владеет албанским, македонским, сербским, хорватским и английским языками.

Джелал Байрами женат.

Ссылки 
 Биография на сайте правительства Республики Македония 

Министры Северной Македонии
Родившиеся в Куманове